Gaza kan syfta på:

 Gaza – en stad i Gazaremsan
 Gazaremsan – en smal kustremsa utmed Medelhavet
 Gaza (provins), provins i Moçambique
 Gaza (djur) – ett släkte av snäckor
 Gazakriget (2008–2009) – en upptrappning av Israel-Palestina-konflikten som bröt ut den 27 december 2008 i samband med att Israel inledde Operation Gjutet bly
 Gazakriget 2014 – en väpnad konflikt mellan de palestinska motståndsrörelserna, däribland Hamas, och Israel